Wyniki Grand Prix Czech, ósmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2006.

To 10 zawody o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Adrian Rymel, natomiast rezerwę toru stanowili Luboš Tomíček oraz Zdeněk Simota. Pierwotnie z dziką kartą nominowano Bohumila Brhela, jednak na tydzień przed GP złamał nogę w lidze rosyjskiej.

Obrońcę tytułu Tony’ego Rickardssona, który po GP Włoch ogłosił zakończenie kariery żużlowej, zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Hans Niklas Andersen.

Na pięć dni przed GP podczas meczu brytyjskiej ligi Scott Nicholls złamał obojczyk. W GP Czech zastąpił go Ryan Sullivan.

W wyniku losowania (15 sierpnia) ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (10) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (4) Nicki Pedersen (Dania)
 (3) Leigh Adams (Australia)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (13) Matej Žagar (Słowenia)
 (16) Bohumil Brhel (Czechy) (16) Adrian Rymel (Czechy)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja) (19) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (6) Bjarne Pedersen (Dania)
 (14) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (15) Niels Kristian Iversen (Dania)
 (11) Jarosław Hampel (Polska)
 (9) Scott Nicholls (Wielka Brytania) (20) Ryan Sullivan (Australia)
 (8) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (12) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (17) Luboš Tomíček (Czechy)
 (18) Zdeněk Simota (Czechy)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Jason Crump – lider klasyfikacji przejściowej po 7 eliminacjach cyklu.

Opis 

Po raz drugi w tym sezonie zawody Grand Prix wygrał Duńczyk Hans Niklas Andersen – zostając pierwszym żużlowcem, który wygrał dwukrotnie turniej GP nie będąc stałym uczestnikiem.

Po 15 biegu, kiedy to Greg Hancock zdefektował na starcie i stracił szanse na awans do półfinału, Jason Crump zapewnił sobie po raz drugi tytuł indywidualnego mistrza świata. Jednocześnie Crump po raz pierwszy w tym sezonie nie awansował do finału.

Najlepszy z Polaków Jarosław Hampel był czwarty mimo że po serii zasadniczej zajmował ostatnie premiowane miejsce. Tomasz Gollob zajął jedenastą lokatę, a jedną niżej Piotr Protasiewicz. Popularny PePe w biegu 16. wygrał swój pierwszy bieg w tym sezonie Grand Prix. W wywiadzie telewizyjnym przyznał, w kontekście niedawno przegranych eliminacji do GP 2007, że jego start w przyszłorocznym cyklu byłby ze szkodą na wszystkich.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Czech
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2006
 Sezon żużlowy 2006

Czechy
2006
2006 w Czechach